Лопухина́ — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Лопухина, Варвара Александровна (в замужестве Бахметева; 1815—1851) — возлюбленная М. Ю. Лермонтова.
 Лопухина, Варвара Сергеевна (1803—1867) — русская артистка балета.
 Лопухина, Галина Владимировна (род. 1936) — советская доярка, Герой Социалистического Труда. 
 Лопухина, Дарья Сергеевна (1806—1855, в замужестве Ришар) — русская артистка балета и педагог.
 Лопухина, Евгения Георгиевна (Лопухина-Камчатова, 1893—1965) — русская художница, поэтесса и музыкант.
 Лопухина, Евдокия Николаевна (в замужестве Орлова-Чесменская; 1761—1786) — супруга графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, мать камер-фрейлины Анны Алексеевны Орловой.
 Лопухина, Евдокия Фёдоровна (1669—1731) — русская царица.
 
 Лопухина, Елена Моисеевна (1919—2005) — специалист в области микроэлектромашиностроения, популяризатор науки.
 Лопухина, Мария Александровна (1802—1877) — конфидентка поэта М. Ю. Лермонтова, адресат наибольшего числа его писем.
 Лопухина, Наталья Фёдоровна (1699—1763) — статс-дама императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.
 Лопухина, Прасковья Ивановна (1760—1785) — супруга генерал-майора, впоследствии светлейшего князя П. В. Лопухина.
 Лопухина, Прасковья Петровна (в замужестве Кутайсова; 1780—1870) —  фрейлина Русского императорского двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины, супруга графа П. И. Кутайсова.  См. также